

Рибино — село, Кирджалійська область

Рибино — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Рибино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область